«Коломбиана» () — фильм 2011 года режиссёра Оливье Мегатона и продюсера Люка Бессона, в главной роли — Зои Салдана.
Премьера во Франции прошла 27 июля 2011 года, в США — 26 августа.

Сюжет 
Кате (полное имя — Каталея) было всего девять, когда на её глазах жестоко убили её родителей по причине того, что отец работал на наркобарона из Боготы, дона Луиса, и собирал на него компромат. Девочка сумела убежать от бандитов, добраться до США и найти убежище в Чикаго у своего дяди.

Проходит 15 лет. Теперь Ката — профессиональная убийца. Во что бы то ни стало она должна распутать клубок давнего преступления и отомстить за смерть родителей. Но для этого ей необходимо выманить злодеев из убежища. Это не так просто — её ищут и бандиты, и ФБР. Единственная нить, соединяющая девушку-убийцу с миром обычных людей, — это её возлюбленный, который не догадывается, чем на самом деле занимается его подружка.

В ролях 
 Зои Салдана — Каталея Рестрепо
 Амандла Стенберг — юная Каталея Рестрепо
 Майкл Вартан — Дэнни Дилейни
 Ленни Джеймс — спецагент Росс
 Каллум Блу — Ричард
 Клифф Кёртис — Эмилио
 Жорди Молья — Марко
 Грэм Мактавиш — маршал
  — спецагент Уильямс
  — Фабио
 Синтия Аддай-Робинсон — Алисия
  — Уильям Вудворд
 Даг Рао — Майкл Шино
 Тони Далтон — американский посол

Съёмки 
 Съёмки начались приблизительно 20 августа 2010 года и проходили в Чикаго, Новом Орлеане и Мексике.

Интересные факты 
 Первоначально сценарий писался как продолжение фильма «Леон» под названием «Матильда».
 Доллары, полученные героиней в начале фильма (1992 год), имеют вид обновлённых банкнот, выпущенных в США в 2000-е годы.

Критика 
Фильм получил низкие оценки кинокритиков. На Rotten Tomatoes только 28 % рецензий являются положительными, средний рейтинг составляет 4,88 из 10. Сайт Metacritic дал фильму оценку в 45 баллов из 100 на основе 22 обзоров.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы США 2011 года
Фильмы Франции 2011 года
Фильмы Люка Бессона
Фильмы о Чикаго
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Фильмы-боевики Франции
Фильмы о вигилантах
Фильмы EuropaCorp
Фильмы на английском языке